Wampfler ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Wampfler (* 1977), Schweizer Autor, Dozent und Lehrer für Social Media
 Robert Wampfler (1896–1936), Schweizer Skilangläufer und Olympiateilnehmer
 Susanne Wampfler (* 1981), Schweizer Astrophysikerin

und wird als Firmenname gebraucht von:
 Conductix-Wampfler, deutscher Hersteller von Systemen für die Energie- und Datenübertragung